Termin ARNT ima više značenja.

 Lipid IVA 4-amino-4-dezoksi-L-arabinoziltransferaza, enzim
 Nuklearni translokator aril ugljovodoničnog receptora